Smaha ist der Familienname folgender Personen:

 Mykola Smaha (1938–1981), sowjetischer Leichtathlet
 Olena Smaha (* 2000), ukrainische Rennrodlerin